Jan Bauer může být:

Jan Bauer (spisovatel)
Jan Bauer (politik)
Jan Bauer (režisér)

Podobné jméno 
Johann Bauer
Johann Hermann Bauer – rakouský šachista narozený v Čechách